El Torneig de Viena 2020, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre de 2020 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista rus Andrei Rubliov va guanyar el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020